Gertrud Wilker – scrittrice svizzera
 Hermann Wilker – canottiere tedesco
 Karl Wilker – pedagogo riformatore tedesco
 Jonathan Wilker – ingegnere e docente statunitense
 José Wilker – attore e regista brasiliano